Короле́вская кра́чка () — вид морских птиц из семейства чайковых (Laridae), распространённых в Америке и Африке.

Описание 

Королевская крачка, которая достигает в длину от 42 до 49 см, по величине почти равна чеграве (Hydroprogne caspia), однако её отличает оранжево-жёлтый клюв и более выраженный хохол. Хвост раздвоен, перья более контрастные, чем у малой хохлатой крачки (Thalasseus bengalensis). Нижняя сторона перьев более светлая, хвост длиннее, чем у каспийской крачки.

Распространение 
Королевская крачка гнездится главным образом в Америке. На восточном побережье Атлантического океана её гнездовья можно встретить только в Мавретании. В Европе королевские крачки являются редкими гостьями. Отдельные экземпляры залетают, вероятно, из Северной Америки.

Примечания

Ссылки 
 [www.apus.ru/site.xp/053057048054124049051053049049124.html Королевская крачка на Apus.Ru].

Хохлатые крачки
Птицы Северной Америки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1783 году